Змагання зі сноубордингу в дисципліні паралельний слалом серед змішаних команд на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 22 лютого. Участь взяли 48 спортсменів з 13 країн.

Учасники

Результати

Примітки